Жухови́цкий (Жухови́цкая) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Жуховицкий, Александр Абрамович (1908—1990) — советский физикохимик.
 Жуховицкий, Ефим Михайлович (1927—1992) — советский физик.
 Жуховицкий, Леонид Аронович (1932—2023) — русский писатель, публицист и драматург.
 Жуховицкий, Самуил Маркович (1916—2016) — советский и российский шахматист.

См. также 
 Жуховичский сельсовет